Арчибальд Дуглас () — имя ряда представителей шотландского клана Дуглас: Дуглас, Арчибальд, 2-й лорд Дуглас (ум. после 1240) — шотландский государственный деятель.
 Дуглас, Арчибальд, 3-й маркиз Дуглас (1694—1761) — крупный шотландский аристократ и пэр, третий маркиз Дуглас и первый герцог Дуглас.
 Арчибальд Дуглас (1290—1333) — регент Шотландии при малолетнем короле Давиде II.
 Арчибальд «Свирепый», 3-й граф Дуглас (1328—1400), шотландский барон.
 Арчибальд «Неудачник», 4-й граф Дуглас (1369—1424), шотландский барон, участник войн с Англией.
 Арчибальд, 5-й граф Дуглас (1390—1439), регент Шотландии при малолетнем короле Якове II.
 Арчибальд Дуглас, 5-й граф Ангус (1449—1513), шотландский барон, организатор мятежей против шотландского короля Якова III.
 Арчибальд Дуглас, 6-й граф Ангус (1489—1557), регент Шотландии при малолетнем Якове V.
 Арчибальд Дуглас, 8-й граф Ангус (1555—1588), шотландский барон, лидер радикальных протестантов.
 Арчибальд Дуглас — командующий шведской армии в 1944—1948 годах.